Лиманский — русская фамилия; имеет женскую форму Лиманская. Может также быть топонимом:

Фамилия 
 Лиманский, Георгий Сергеевич (род. 1950) — российский политик и государственный деятель.
 Лиманский, Кузьма Архипович (1919—1992) — Герой Советского Союза.

 Лиманская, Мария Филипповна (род. 1924) — регулировщица, участница Великой Отечественной войны, увековеченная на одной из фотографий Е. А. Халдея.

Топоним 
 Лиманский — посёлок, Брюховецкий район Краснодарского края.
 Лиманский — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.
 Гудко-Лиманский — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Лиманский район — административно-территориальные единицы в России и на Украине.
 Лиманский сельсовет — сельское поселение в составе Ипатовского района Ставропольского края Российской Федерации.
 Лиманский хурул — буддийский храм в Астраханской области.